Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Наташа Звєрєва.

Штеффі Граф виграла титул, перемігши у фіналі Звєрєву з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Мартіна Навратілова (півфінал)
 n/a
  Наташа Звєрєва (фінал)
  Лорі Макніл (3-тє коло)
  Гелен Келесі (3-тє коло)
  Аранча Санчес (півфінал)
  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
  Сандра Чеккіні (3-тє коло)
  Катаріна Ліндквіст (3-тє коло)
  Беттіна Фулько (3-тє коло)
  Раффаелла Реджі (2-ге коло)
  Юдіт Візнер (1-ше коло)
  Террі Фелпс (1-ше коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Family Circle Cup 1989 Draw 

1989
Тур WTA 1989